Obsjtina Bobotjevo (bulgariska: Община Бобочево) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Kjustendil, i den västra delen av landet,  km söder om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Bobotjevo delas in i:
 Blazjievo
 Slatino
 Usojka

Följande samhällen finns i Obsjtina Bobotjevo:

 Bobosjevo

Omgivningarna runt Obsjtina Bobotjevo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Obsjtina Bobotjevo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Kjustendil (region)